

Toponymes

Northgate (Australie-Méridionale)
 Northgate (Queensland)

Northgate (Saskatchewan)

Northgate (Californie)
 Northgate (Dakota du Nord)
 Northgate (Ohio)
 Northgate (Texas)
 Northgate (Seattle)

Northgate (Perak)

Northgate (Sussex de l'Ouest)

Homonymie de toponyme